Dickerson ist der Familienname folgender Personen:

 Carroll Dickerson (1895–1957), US-amerikanischer Jazz-Big-Band-Leader und Violinist
 
 Denver S. Dickerson (1872–1925), US-amerikanischer Politiker
 Dub Dickerson (1927–1979), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker sowie Songwriter
 Dwight Dickerson (* 1944), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Eric Dickerson (* 1960), US-amerikanischer Footballspieler
 Ernest R. Dickerson (* 1951), US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur
 George Dickerson (1933–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 John Dickerson (* 1968), US-amerikanischer Journalist
 John H. Dickerson, liberianischer Brigadegeneral
 Landon Dickerson (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler
 Mahlon Dickerson (1770–1853), US-amerikanischer Politiker
 Marianne Dickerson (1960–2015), US-amerikanische Marathonläuferin
 Michael Dickerson (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nancy Dickerson (1927–1997), US-amerikanische Journalistin
 Philemon Dickerson (1788–1862), US-amerikanischer Politiker
 R. Q. Dickerson (1898–1951), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Richard E. Dickerson (* 1931), US-amerikanischer Biochemiker
 Russell Dickerson (* 1987), US-amerikanischer Countrysänger
 Travis Dickerson, US-amerikanischer Musiker und Produzent
 Walt Dickerson (1931–2008), US-amerikanischer Jazz-Vibraphonist
 William Worth Dickerson (1851–1923), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dickerson (Illinois)
 Dickerson (Maryland)
 Dickerson (Mississippi)
 Dickerson (North Carolina)
 Dickerson (North Carolina)
 Dickerson Mill (Georgia)
 Dickerson Run (Pennsylvania)
 Dickerson Township (Lewis County, Missouri)
 Dickerson-Hill Township (Johnson County, Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dickerson Potato House, in Delmar, Delaware, ID-Nr. 90001693
 Dickerson Site, in Friars Point, Mississippi, ID-Nr. 86002323

Sonstiges:
 Mount Dickerson, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Mount Dickason, Berg im Viktorialand, Antarktika